Фёдор Постельс:
 Постельс, Фёдор Александрович (1832—1894) — директор Лесного института.
 Постельс, Фёдор Фёдорович (1873—1960) — русский архитектор.